Клаусдорф () — посёлок в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 

Входит в состав района Плён. Население 6081 чел. Занимает площадь 6,52 км². Официальный код  —  01 0 57 036.

Ссылки
 Официальная страница 

Города Шлезвиг-Гольштейна